Не следует путать с Медалью Румфорда

Премия Румфорда () — научная награда Американской академии искусств и наук. Учреждена в 1796 году на денежные средства Бенджамина Томпсона (графа Румфорда), вручается с 1839 года за достижения в области тепла или света. Награда включает в себя медаль из золота и серебра. Все лауреаты на момент награждения жили в США или Канаде. Несколько лауреатов также получили европейскую медаль Румфорда: Сэмюэл Лэнгли, Джон Уильям Дрейпер, Роберт Вильямс Вуд.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов

Появились в 1796 году
Научные награды США
Списки лауреатов премий
Награды по физике
Американская академия искусств и наук
Награды по алфавиту